Yoshi steht für:
 Yoshi (Computerspielfigur), Videospielfigur von Nintendo
 Yoshi (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Yoshi (Schildkröte), ausgewilderte Schildkröte

Personen:
 Ikuzo Yoshi, ein japanischer Sänger
 Yoshi DeHerrera, ein US-amerikanischer Schauspieler
 Yoshi Sodeoka, ein US-amerikanischer Musiker
 Yoshi Wada (1943–2021), ein japanisch-amerikanischer Musiker
 Y. Misdaq aka Yoshi, ein britischer Musiker
 Yoshi Takahashi (1943–1998), japanischer Grafiker

Yoshi ist außerdem:
 der US-amerikanische Titel des Computerspiels Mario & Yoshi

Yoshi's steht für:
 Yoshi’s, Jazzclub in Kalifornien

Siehe auch:
 Joshi
 Yoshie
 Yoshii